Kulas ist der Familienname folgender Personen: